Ricochet (Half-Life) — parte da série Half-Life

 Ricochet Rabbit & Droop-a-Long — personagens da série Hanna Barbera
 Ricochet (filme) — filme lançado em 1991 e estrelado por Ice T
 Ricochet (lutador) — lutador de wrestling profissional nascido em 1988

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema